Тама́ра Миха́йловна Смирно́ва  () — советская женщина-, первооткрывательница комет и астероидов, которая работала в Крымской астрофизической обсерватории и являлась сотрудницей Института теоретической астрономии в Ленинграде. В период 1966 по 1984 годы ею было открыто в общей сложности 135 астероидов, один из которых она обнаружила совместно с Людмилой Черных. Тамара Михайловна также является первооткрывательницей короткопериодической кометы 74P/Смирновой — Черных, которую она обнаружила совместно с Николаем Черных.

В знак признания её заслуг одному из астероидов было присвоено имя (5540) Смирнова.

См. также 
 Григорий Шайн
 Николай Черных
 Людмила Черных
 Людмила Журавлёва

Примечания 

Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет
Теоретическая астрономия
Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории